El Condado de Alleghany es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Alleghany, condado de Carolina del Norte.
 Condado de Alleghany, condado de Virginia.

Pero también puede producir confusión por su escritura cuando se refiere a:

 Condado de Allegheny, condado de Maryland. 
 Condado de Allegheny, condado de Nueva York.
 Condado de Allegheny, condado de Pensilvania.